Gislaved kan syfta på:

 Gislaveds kommun – en kommun i Jönköpings län
 Gislaved – en tätort i Gislaveds kommun
Gislaveds köping – en tidigare kommun i Jönköpings län 1949–1970
Gislaveds municipalsamhälle – tidigare municipalsamhälle i Båraryds landskommun 1904–1949
Gislaveds församling – en församling i Östbo-Västbo kontrakt, Växjö stift, innan 1951 Båraryds församling som samtidigt utökades
Gislaveds kyrka – en kyrkobyggnad centralt i Gislaved (1906)/1935–
 Gislaveds distrikt –  ett distrikt i Gislaveds kommun och Jönköpings län
 Gislaveds IS – idrottssällskap i Sverige
 Gislaveds SK – sportklubb i Sverige
 Gislaveds VBK – volleybollklubb i Sverige
 Gislaveds gymnasium – gymnasieskola i Sverige
 Gislaveds symfoniorkester – symfoniorkester i Sverige
 Gislaved (däck) – företag i Sverige